A 2006. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 20-án rendezték San Sicario Fraiteve-ben. Az aranyérmet az osztrák Michaela Dorfmeister nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2006. évi téli olimpiai játékokon